Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1979 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 28 mai au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Betty Stöve et Wendy Turnbull battent Françoise Dürr et Virginia Wade en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1979
France Double dames
Sport en France en 1979
Tennis en mai 1979
Tennis en juin 1979